Pedro Abelardo — filósofo escolástico francês, um teólogo e grande lógico do século XII

Pessoas
 Abelardo Luján Rodríguez
 Abelardo Barbosa
 Abelardo Venceslau da Luz

 Topônimos
 Abelardo Luz

Desambiguações de prenomes